Недостающее звено — многозначный термин.

Биология 
 Недостающее звено — переходная форма от одного биологического типа строения к другому, не найденная или предположительно не найденная.

Антропогенез 
 «Недостающее звено» — переходная форма, занимающая промежуточное положение между современными людьми и их биологическими предками, но якобы ещё не найденная или несуществующая.

Фильмы 
 «» (1927) — немая кинокомедия.
 «» (1980) — анимационная комедия для взрослых.
 «» (2009) — художественный фильм.
 «Недостающее звено» (2019) — полнометражный кукольный анимационный фильм.